Всеобщие выборы в Малайзии проходили 21 марта 2004 года. В результате Национальный фронт укрепил своё большинство и премьер-министр Абдулла Бадави вновь возглавил правительство.

Национальный фронт получил 63,9 % голосов избирателей, но мог получить больше, если бы выставил кандидатуры на все места парламента. Он получил 198 мест в парламенте, что стало самым значительным большинством с 1978 года. Оппозиция получила 20 мест, одно место получил независимый кандидат.

Результаты 
Результаты выборов 21 марта 2004 года.
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Коалиция/Партия
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Голоса
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Места
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Изменение
|-
|- bgcolor="#F0F8FF"
|align=left| Национальный фронт коалиция: || 4 420 452 || 63,9|| 198 || 90,4|| +51
|-
|align=left|<span style="padding-left:1em;">Объединённая малайская национальная организация (Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO) ||2 483 249 || 35,9|| 109 || 49,8|| +38
|-
|align=left|<span style="padding-left:1em;">Малайская китайская ассоциация (Persatuan Cina Malaysia, MCA) || 1 074 230 || 15,5|| 31 || 14,2|| +2
|-
|align=left|<span style="padding-left:1em;">Малайский индийский конгресс (Kongres India Se-Malaysia, MIC) || 221 546 || 3,2|| 9 || 4,1|| +2
|-
|align=left|<span style="padding-left:1em;">Партия движения малайского народа (Parti Gerakan Rakyat Malaysia, Gerakan) || 257 763 || 3,7|| 10 || 4,6|| +4
|-
|align=left| Объединённая традиционалистская партия бумипутра (Parti Pesaka Bumiputera Bersatu, PBB) ||383 664||5,5||11||5,0||+5
|-
|align="left" | Объединённая народная партия Саравака (Parti Rakyat Bersatu Sarawak, SUPP)|| || ||6||2,7||
|-
|align="left" | Прогрессивная демократическая партия Саравака (Parti Demokratik Progresif Sarawak, SAPP)|| || ||4||1,8||
|-
|align="left" | Объединённая партия Сабаха (Parti Bersatu Sabah, PBS)|| || ||4||1,8||
|-
|align="left" | Объединённая организация кадазан-дузун и мурут (Pertubuhan Pasok Momogun Kadazandusun Bersatu, UPKO)|| || ||4||1,8||
|-
|align="left" | Прогрессивная партия Сабаха (Parti Maju Sabah, SAPP)|| || ||2
||0.9||
|-
|align="left" | Объединённая народная партия Сабаха (Parti Bersatu Rakyat Sabah)|| || ||1||0,5||
|-
|align="left" | Народная прогрессивная партия (Parti Progresif Penduduk Malaysia, PPP)|| || ||1||0,5||
|-
|align="left" | Либеральная демократическая партия (Parti Liberal Demokratik, LDP)|| || || || ||
|-
|align=left|Партия демократического действия (Parti Tindakan Demokratik, DAP) ||687 340 ||9,9 ||12 || 5,5||+2
|-
|align=left|Альтернативный фронт (Barisan Alternatif) коалиция: ||1 668 998 || 24,1 ||8 || 3,7|| -24
|-
|align=left| Исламистская партия Малайзии (Parti Islam SeMalaysia, PAS) ||1 051 480 ||15,2|| 7 || 3,2|| -20
|-
|align=left| Народная партия справедливости (Parti Keadilan Rakyat, PKR) ||617 518 ||8,9|| 1 || 0,5|| -4
|-
|align=left| Независимые и прочие ||139 438 ||2,1|| 1 || 0,5 %|| -2
|-
|align=left| Всего ||6 916 138 || 100,0 ||219 || 100,0|| +26
|-
|align=left colspan=6|Источник: The Star: Election 1999''
|}

Выборы в штатах 
Выборы в Ассамблеи штатов, кроме Саравака, прошли 22 марта. Национальный фронт получил большинство во всех штатах за исключением Келантана. В Келантане Исламская партия Малайзии получила небольшое большинство в 24 места, тогда как у Национального фронта оказалось 21 место. В штате Тренгану Национальный фронт вернул себе большинство, потерянное на прошлых выборах 1999 года.

Примечания

Ссылки 
 The (Malaysian) Star Online
 ChannelNewsAsia 
 Bernama
 ЦИК Малайзии (SPR)
 ЦИК Малайзии: Результаты выборов.

Выборы в Малайзии
Малайзия
2004 год в Малайзии